Desue ist der Künstlername folgender Personen:

 DJ Desue, Berliner DJ und Hip-Hop-Produzent
 Simon Desue, deutscher Webvideoproduzent